Horvátország
Brezovac falu Belovár községben Belovár-Bilogora megyében
Brezovac falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Brezovac Dobroselski falu Donji Lapac községben Lika-Zengg megyében
Brezovac Subocki falu Novska községben Sziszek-Moszlavina megyében
Brezovac Žumberački falu Szamobor községben Zágráb megyében

Szerbia
Brezovac falu Aranđelovac községben a Šumadijai körzetben